Shapiro steht für:
 Shapiro (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort.
 Shapiro-Reaktion, chemische Reaktion
 Shapiro-Ungleichung, Ungleichung der Mathematik
 Shapiro-Wilk-Test, statistischer Hypothesentest
 Shapiro-Verzögerung, relativistischer Effekt
 Shapiro-Stiglitz-Theorie, ökonomische Theorie von Löhnen und Arbeitslosigkeit
 Shapiro-Keyser-Zyklone, Sonderform eines Tiefdruckgebiets
 (3832) Shapiro, Asteroid

Siehe auch:
 Spira
 Schapiro
 Shapira
 Schapira
 Harold Shapero (1920–2013), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge